Passitschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Passetschnoje/Пасечное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Passitschne (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Passitschne (Walky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Passitschne (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Passitschne (Mala Wyska)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Passitschne (Sarata)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary, siehe Passitschne (Nowi Sanschary)